Naceri ist der Familienname folgender Personen:

 Bibi Naceri (* 1968), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Samy Naceri (* 1961), französischer Schauspieler und Filmproduzent